Laury est un prénom féminin venant du Canada et utilisé dans la langue française.

Personnes portant ce prénom 
 Laury Thilleman (née en 1991), journaliste française

Patronyme 
 Véronique Laury (née en 1965), femme d'affaires et chef d'entreprise

Voir aussi 
 

Prénom féminin